Höden bezeichnet:

 Höden, einen Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Höden (Wingst), einen Ortsteil der Gemeinde Wingst im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen 
 eine Siedlung im Stadtteil Cuxhaven-Altenbruch in Niedersachsen

Siehe auch:
 den Ortsteil Wanhöden der Gemeinde Nordholz im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen.